Der Österreichische Restauratorenverband (ÖRV) ist die einzige national und international anerkannte Vereinigung qualifizierter Restauratoren in Österreich.

Der Berufsverband wurde im Jahr 1985 gegründet.

Agenden 
Der Verband bemüht sich um die Qualitätssicherung und Einhaltung internationaler Standards, mit einem Jurorensystem auch für Restauratoren, die in speziellen Fachbereichen eine nicht offizielle Ausbildung haben, weil es auf der Universität für angewandte Kunst und an der Akademie der bildenden Künste, den beiden Bildungsstätten für gewerbliche Restauratoren, keinen Abschluss gibt.
Daneben bemüht sich der Verband auch um die  und die , und – wie jeder Berufsverband – um Weiterbildung (Kurse, Seminare), Fachpublikation, die Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit Denkmalschutzbehörden und anderen Institutionen.

Er vertritt heute (2012) Berufsausübende aus über 20 Restauriersparten (Architekturoberfläche/Wandmalerei, Archäologische Funde, Buch/Bucheinbände, Elfenbein/Bein, Ethnographika/Asiatika, Fotografien, gefasste Skulpturen, Gemälde, Glas/Email/Keramik/Porzellan, Holzobjekte/Möbel, Kunsthandwerk, Leder/Fell, Metall, Moderne Kunst, Musikinstrumente, Papier/Pergament/Graphik, Stein, Stuck, Tafelgemälde, Technisches Kulturgut, Textil, Vergoldungen, Wachs, sowie Ausstellungsaufbau, Beratung/Betreuung von Sammlungen/Depots, Restauratorische Baubetreuung und Fachplanung, Untersuchungen/Analysen/Befundungen)

Der Verein ist Österreichs Mitglied in der European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation (E.C.C.O.) in Brüssel, der Dachorganisation der europäischen Restauratorenverbände.

Publikationen 
Periodika:
 ÖRV-Mitteilungen (vierteljährlich) – Informationen über Fachveranstaltungen im In- und Ausland, Stellenangebote, Hinweise auf Fachpublikationen, neue Produkte und Arbeitsmethoden u. v. a. m.
 Konservieren Restaurieren, Zeitschrift (bisher 9 Bände) – Beiträge der ÖRV-Tagungen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Restaurierung
Restauratoren
Restauratorenverband
Berufsverband (Bauwesen)
Verein (Wien)
Innere Stadt (Wien)
Gegründet 1985